Берестівська волость — адміністративно-територіальна одиниця Гадяцького повіту Полтавської губернії з центром у селі Поділки.

Старшинами волості були:
 1900 року селянин Михайло Іванович Бибік;
 1904 року селянин Іван Осипович Бобко;
 1913—1915 роках селянин Пилип Герасимович Удовенко.

Джерела

Примітки 

Волості Полтавської губернії
Російські волості в Роменському районі